Strinne kan syfta på:

Strinne, Kramfors kommun – en småort i Kramfors kommun
Strinne, Sollefteå kommun – en by i Sollefteå kommun